

Izvori 
Zemljopisni atlas Republike Hrvatske, Školska knjiga, Leksikografski zavod "Miroslav Krleža", Zagreb, 1992.

Hrvatska, dužina
Rijeke, Hrvatska (dužina)
Rijeke (dužina)